Rodeiro kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rodeiro (ort), Minas Gerais, 
 Rodeiro (kommun i Brasilien), Minas Gerais,

Spanien 

 Rodeiro (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Rodeiro (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar